Le championnat de Belgique de football 1997-1998 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Dépassé à deux journées de la fin la saison dernière par le Lierse la saison passée, le Club de Bruges domine la compétition de bout en bout. Les brugeois terminent en tête du classement avec une avance conséquente de 18 points sur leur dauphin, le KRC Genk. Le troisième, le Germinal Ekeren, est à 26 points de la première place.

La lutte pour le maintien donne lieu à plus de suspense. L'Antwerp est rapidement distancé et mathématiquement condamné à plusieurs journées de la fin de la compétition. L'autre place de relégable se dispute entre le KSK Beveren, promu en début de saison, et le RWDM, qui disputait encore la Coupe UEFA la saison précédente. Finalement, les jeux sont faits lors de l'avant-dernière journée, le RWDM partage l'enjeu contre le Sporting Charleroi tandis que Beveren réalise le même score face à Ekeren et compte alors quatre points d'avance avec un seul match restant à disputer, ce qui condamne les molenbeekois à la relégation.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Branko Strupar (K. RC Genk) avec 22 goals. Il est le  étranger différent, le quatrième croate, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 18 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Club Bruges KV ()
 Troisième équipe à remporter onze titres de champion de Belgique
  pour la province de Flandre-Occidentale.

Admission et relégation 
Le Royal Antwerp Football Club et le RWD Molenbeek terminent aux dernières places et sont relégués. Ils sont remplacés par le KV Ostende, champion de deuxième division, le KV Courtrai, vice-champion et vainqueur du tour final.

Débuts en Division 1 
Un club fait ses débuts dans la plus haute division belge. Il est le  différent à y apparaître.
 Le K. VC Westerlo est le  de la province d'Anvers à évoluer dans la plus haute division belge.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1
Belgique